Die Japan Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 13. bis 19. Oktober 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in der Präfektur Tokio